PCU son unas siglas que puede referirse a:

Política 
  Partido Comunista de Ucrania;
  Partido Comunista de Uruguay;
  Partido Comunista de Unificación, en España;
  Partido Chiapas Unido, partido regional del estado de Chiapas, México.

Otros 
 PCU (film)
 Pre-Commissioning Unit; se refiere a un barco de la US Navy todavía en construcción.

Siglas